Angelo Musco – attore italiano
Angelo Musco – musicista, compositore e organizzatore teatrale italiano
Ettore Musco – generale italiano, già direttore del SIFAR (servizio segreto militare)
Enzo Musco – giurista italiano
Mario Musco – militare italiano
Nino Musco – attore italiano, figlio di Angelo

Altro  
Musco o muschio – pianta delle Briofite

Pagine correlate 
Muschio